Bijbelgordel in Nederland
Bible Belt in de Verenigde Staten
Biblebeltet in Noorwegen